Безіменна — річка в Україні у Хмельницькому й Городоцькому районах Хмельницької області. Права притока річки Тростянця (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 17 км, площа басейну водозбору 54,6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом —11,19 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,52. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Гвардійське. Тече переважно на південний захід через села Нафтулівку, Ковалівку, Матвійківці й у селі Нове Поріччя впадає в річку Тростянець, ліву притоку Смотрича.

Цікаві факти 
 На правому березі річки розташований автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні. Проходить територією Красилівського, Хмельницького, Городоцького, Дунаєвецького районів Хмельницької області через Чернелівку — Чорний Острів — Городок — Смотрич)

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Хмельницького району
Річки Городоцького району (Хмельницька область)
Річки України без назви